Остров Стрижёва — название двух арктических островов:
 Остров Стрижёва (острова Вилькицкого) — остров в Карском море.
 Остров Стрижёва (Новосибирские острова) — остров в море Лаптевых.